MV (mozdony) - a valaha Magyarországon sorozatban gyártott legkisebb méretű kisvasúti dízelmozdony.
 mv (Unix) - a move rövidítése, egy Unix parancs, mely állományok vagy könyvtárak áthelyezésére használunk egyik könyvtárból a másikba.
 .mv - a Maldív-szigetek internetes legfelső szintű tartomány kódja.